Biełorusskaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja
 Biełorusskaja – stacja metra w Moskwie na linii Zamoskworieckaja